Les Moulins ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Les Moulins, regionale Grafschaftsgemeinde in der Provinz Québec, Kanada
 Les Moulins (Côtes-d’Armor), umbenannte Gemeinde in der Bretagne, Frankreich, siehe Plémet
 Les Moulins, Weiler in Champvans-les-Moulins, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Les Moulins, Weiler in Menthon-Saint-Bernard, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Les Moulins, Weiler in Château-d’Oex, Kanton Waadt, Schweiz